Ртутьтербий — бинарное неорганическое соединение
тербия и ртути
с формулой TbHg,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Ртутьтербий образует кристаллы
кубической сингонии,
пространственная группа P m,
параметры ячейки a = 0,3678 нм, Z = 1,
структура типа хлорида цезия CsCl
.

Соединение образуется по перитектической реакции при температуре 600°C (653°C ).

Примечания 

Соединения тербия
Соединения ртути
Интерметаллиды